Чжань:

 Чжань — две китайские фамилии (кланы).
 Чжань Хаоцин (род. 1993) — китайская профессиональная теннисистка.
 Чжань Цзиньвэй (род. 1985) — китайская теннисистка.
 Чжань Цзыцянь (VI век) — китайский художник.
 Чжань Юнжань (род. 1989) — китайская теннисистка.